Goms steht für:
 Goms, Region im obersten Talabschnitt des Oberwallis, Kanton Wallis, Schweiz
 Bezirk Goms, politische Verwaltungseinheit im Kanton Wallis
 Goms VS, auf den 1. Januar 2017 durch eine Fusion entstandene Munizipalgemeinde im Bezirk Goms, Kanton Wallis
 Obergoms, auf den 1. Januar 2009 durch eine Fusion entstandene Munizipalgemeinde im Bezirk Goms, Kanton Wallis

GOMS steht als Abkürzung für:
 GOMS, Goals Operators Methods and Selection rules, eine Methode zur Betrachtung der Mensch-Computer-Interaktion